Куп Мађарске у фудбалу 2001/02. () је било 62. издање серије, на којој је екипа ФК Ујпешта тријумфовала по 8. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|5. март 2002.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|6. март 2002.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|6. март 2002.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|6. март 2002.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|2. апил 2002.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|3. април 2002.
|-

|-
|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com

2002
Фудбал у 2002.
Фудбал у 2001.